Euphemos (Oudgrieks:  / Eúphēmos; "met goede reputatie") of Euphemus (gelatiniseerde vorm) kan verwijzen naar:
 Euphemos (zoon van Poseidon), zoon van Poseidon en Europa, dochter van Tityos, een van de Argonauten en deelnemer aan de Calydonische jacht;
 Euphemos (zoon van Troizenos), zoon van Troizenos en aanvoerder van de Kikonen in de Trojaanse Oorlog volgens de Ilias;
 Euphemos, een afstammeling van de riviergod Axios en vader van de heros Eurybaros die het vrouwelijke monster Sybaris versloeg.
 Euphemos, een epitheton van Zeus op Lesbos.
 Euphemos, door Hyginus Mythographus vermeld als vader van Daedalus, mogelijk een verwarring met de naam Eupalamus;
 Euphemos (archont), Atheens archont in 417/416 v.Chr.
 Euphemus (geslacht), een geslacht van kevers

Zie ook 
 Eupheme, doorverwijspagina

Noten